Минимизация ДКА — построение по детерминированному конечному автомату (ДКА) эквивалентного ДКА, имеющего наименьшее возможное число состояний.

Минимальный ДКА 
Для любого регулярного языка существует минимальный ДКА, который его принимает, то есть, ДКА с наименьшим возможным числом состояний. Такой автомат единственен с точностью до изоморфизма.

Алгоритмы

Алгоритм Хопкрофта 
1.     Разделить все состояния ДКА на две группы: группу конечных состояний и группу неконечных состояний.

2.     Для каждого символа алфавита, проверить, в какую из групп перейдет автомат из каждого состояния, используя данный символ. Если из состояний A и B можно перейти в состояния C и D соответственно, то состояния A и B будут считаться эквивалентными по данному символу, если состояния C и D принадлежат одной и той же группе.

3.     На основе этой информации разделить каждую группу на подгруппы, где состояния, эквивалентные по всем символам алфавита, находятся в одной подгруппе.

4.     Повторять шаги 2 и 3 до тех пор, пока группы перестанут разделяться.

5.     Построить новый автомат, используя полученные подгруппы в качестве новых состояний. Переходы между состояниями будут соответствовать переходам между подгруппами.

6.     Удалить недостижимые состояния.

Алгоритм Бжозовского 
Пусть  — ДКА. Обозначим через  инвертированный автомат . Через  обозначим детерминизированный автомат, полученный из  процедурой построения подмножеств. Имеет место следующий результат:

См. также 
 Конечный автомат
 Минимальная форма автомата
 Суффиксный автомат

Примечания

Литература

Ссылки 
 Алгоритм Бржозовского // Викиконспекты Университета ИТМО
 Минимизация ДКА, алгоритм Хопкрофта (сложность O(n log n)) // Викиконспекты Университета ИТМО

Конечные автоматы